Клавдия Григорьевна Гончарова (урожд. Гончаренко; , Киев — 17 июня 1960, Новосибирск) — русская и советская театральная актриса, народная артистка РСФСР (1950).

Биография 
Клавдия Гончарова (урожд. Гончаренко) родилась а в Киеве.

На театральной сцене начала выступать с 1913 года. Работала в театрах Житомира, Брянска, Гомеля, Тулы и других городов. 

С 1929 года играла в передвижном театре «Красный факел», который с 1932 года стал постоянным театром Новосибирска. Выступала в театре до 1960 года, где была ведущей актрисой. В 1950 году стала первой народной артисткой РСФСР в Сибири.

Умерла 17 июня 1960 года в Новосибирске.

Награды и премии 
 Заслуженная артистка РСФСР (1945).
 Народная артистка РСФСР (1950).
 Орден Трудового Красного Знамени (1953).

Работы в театре 

 «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Софья
 «Отелло» У. Шекспира — Дездемона
 «Гроза» А. Н. Островского — Катерина
 «Месяц в деревне» И. С. Тургенева — Наталья Петровна
 «Зыковы» М. Горького — Софья
 «Егор Булычов и другие» М. Горького — Глафира
 «Любовь Яровая» К. Тренева — Любовь Яровая, Панова
 «Анна Каренина» по Л. Толстому — Анна Каренина
 «Русские люди» К. Симонова — Мария Николаевна
 «Семья» И. Попова — М. А. Ульянова
 «Глубокая разведка» А. А. Крона — Марго
 «Счастье» П. А. Павленко — Огарнова

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 2/Глав. ред. П. А. Марков - М.: Советская энциклопедия, 1963. - 1216 стб. с илл., 14 л. илл.
 Герман А., Клавдия Григорьевна Гончарова. Заслуженная артистка РСФСР, в сб.: Путь театра. XXX лет театра "Красный факел", Новосибирск, 1950, с. 91 - 98.
 Ламин В. А. Энциклопедия. Новосибирск. — Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2003. — С. 211. — 1071 с. — ISBN 5-7620-0968-8.

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии:Новосибирский драматический театр «Красный факел»